The Return of the Shadow (pol. Powrót Cienia) – wydana w 1988 szósta część Historii Śródziemia. Nie została do tej pory przetłumaczona na język polski.

Jest to początek czterotomowej alternatywnej wersji Władcy Pierścieni. W tej części czytelnik dowiaduje się m.in., że Aragorn miał pierwotnie być hobbitem o imieniu Trotter, który znał wiele odległych krain (np. był w Morii). Ukazuje ona też dokonywane przez Tolkiena modyfikacje składu Drużyny Pierścienia:
 Gandalf, Trotter, Frodo, Sam, Merry, Folco, Odo, Glorfindel i Burin, syn Balina;
 Gandalf, Trotter, Frodo, Sam, Merry, Faramond i Glorfindel;
 Gandalf, Trotter, Frodo, Sam, Merry, Faramond i Boromir (wersja od wyruszenia z Rivendell pozostała do końca tomu).

Przypisy 

Książki o Śródziemiu
Twórczość J.R.R. Tolkiena